Aon (mythologie), zoon van de Griekse god Poseidon
 Aon (geslacht), een vlindergeslacht
 Aon plc, een Britse multinational
 Aon Center (Chicago), een wolkenkrabber in Chicago
 Aulne (rivier), in het Bretons Aon genoemd

 Alles-of-nietsorder of all-or-none order (AON-order), een beursterm
 Angolese kwanza, waarbij de Angolese munteenheid novo kwanza de ISO-code AON heeft
 Arona (Papoea-Nieuw-Guinea), waarbij het vliegveld van Arona de IATA-code AON heeft
 Bumbita Arapesh, een taal in Papoea-Nieuw-Guinea die de ISO-code AON heeft